Parrocchia ima više značenja:
 Parrocchia, Cuneo
 Parrocchia, Pavia
 Parrocchia, Trento